Xinka (volk), een inheems volk in Guatemala
 Xinka (taal), de taal van dat volk